«Ниндзя-чемпион» — кинофильм в жанре криминального боевика, снятый в 1985 году гонконгским режиссёром, актёром и сценаристом .

Сюжет 
Трое мужчин ночью нападают на туристку, избивают и насилуют её. Через некоторое время женщина, жаждущая мщения, отыскивает своих насильников, оказавшихся контрабандистами, специализирующимися на алмазах, и выдаёт себя за скупщицу краденого. Но одной ей не справиться, и она призывает на помощь своего бывшего мужа — Дональда, агента Интерпола, который также хочет взять мошенников с поличным.

Все члены банды являются ниндзя. Однако Дональд уверен, что сможет с ними справиться, ибо также в совершенстве владеет целым рядом боевых искусств. Он без страха вступает в схватку с бандитами, облачившись в кипенно-белоснежный костюм воина.

В ролях

Литература 
 Steve Miller Ninja Champion // «150 Movies You Should Die Before You See». — Adams Media, 2010. — С.171-173
 Bailey K. Ninja Champion
 Smalley G Capsule: Ninja Champion (1985)

Ссылки 
 Critique sur Nanarland.com 
 Critique Tohu-Bohu

Примечания 

Фильмы-боевики Гонконга